Aldo Bobadilla – ex calciatore e allenatore
 Daniela Bobadilla – attrice
 Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla – nobile
 Francisco de Bobadilla – militare
 Francisco de Cabreza de Bobadilla – vescovo
 Francisco Mendoza Bobadilla – cardinale
 Nicolás Bobadilla – gesuita
 Rafael Bobadilla – ex calciatore
 Raúl Bobadilla – calciatore
 Tomás Bobadilla – giocatore di calcio a 5